Niere steht für:

 Niere, Organ bei Säugetieren
 Niere (Lebensmittel), Lebensmittel
 Niere, Richtcharakteristik von Mikrofonen, siehe Richtcharakteristik #Mikrofone
 BMW-Niere, ein charakteristisches äußeres Merkmal der BMW-Automodelle

Niere ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Niere (* 1966), deutscher Eishockeyspieler
 Kunz Niere, deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn im 14. Jahrhundert

Siehe auch:

 Halde Nierchen, Halde in Nordrhein-Westfalen
 Nierenmühle, Einöde in Mönchsondheim, Landkreis Kitzingen
 Nire